Płochocin – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Warlubie 
 Płochocin – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Warlubie 
 Płochocin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki
 Płochocin – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra
 Płochocin – przystanek kolejowy w Płochocinie

Zobacz też 
 Płochocin-Osiedle